Paropsiopsis är ett släkte av passionsblomsväxter. Paropsiopsis ingår i familjen passionsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Passionsblomsväxter
Paropsiopsis